Tala Guilef peut désigner :

Toponymie 

 Tala Guilef, station balnéaire de la wilaya de Béjaïa, située sur la commune de Béjaïa ;
 Tala Guilef, station de ski de la wilaya de Tizi Ouzou, située sur la commune de Boghni.